Діадохія (, , ) – можливість заміщення окремих атомів та йонів у мінералах незалежно від кристалохімічних співвідношень. Наприклад, цинк і залізо у сфалериті діадохічні, хоч ZnS i FeS не ізоструктурні.

Література 
 

Кристалохімія